Cabal puede referirse a:

Lugares 
 Cabal, localidad de la Argentina.
 Santa Rosa de Cabal, ciudad de Colombia.

Personas 
 Constantino Cabal (1877-1967), periodista y escritor, español, uno de los principales folcloristas asturianos.
 Dionisio Cabal, cantautor, escritor e investigador de cultura costarricense.
 Fermín Cabal (1948-), dramaturgo, guionista de cine y televisión, director de cine y teatro y periodista español.
 Graciela Cabal (1939-2004), escritora, docente, editora, y periodista argentina.
 José María Cabal (1770-1816), militar colombiano.
 Juan Sebastián Cabal, tenista colombiano.
 Mariano Cabal (1830-1885), banquero y político argentino, gobernador de la provincia de Santa Fe entre 1868 y 1871.

Obras 
 Cabal (1988), novela de terror escrita por Clive Barker.
 Cabal (1994), novela policíaca escrita por Michael Dibdin.

Otros usos 
 Ministerio del Cabal (1669-1674), consejo privado formado por Carlos II de Inglaterra, que ejerció una influencia remarcable sobre ciertos asuntos del país.
 Cabal, sistema de medios de pago argentino.

Enlaces externos